Втрати проросійських сил у російсько-українській війні (з 2014)

Лютий — квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Різне

Офіційні дані від прес-центру АТО та ІАЦ РНБО 
Загальні втрати бойовиків за інформацією прес-центру АТО, ІАЦ РНБО.

Обставини загибелі уточнюються 
 Абрамов Дмитро Сергійович, бойовик бандформування «Витязь» загинув у вересні 2014 року.
 Абрамов Микола, загинув 8 червня
  Алексаньян Сергій Сергійович, 1985, Луганськ, загинув 22 серпня
  Андріянов Сергій Вікторович, 27 березня 1994, с. Подсолнєчноє, Борський район, Самарська область, рядовий 106 гвардійської повітряно-десантної дивізії (в/ч 41450, м. Рязань), загинув між 23 та 28 серпня
  Араптанов Марсель Мухарамович, 22 серпня 1983, с. Новотаймасово, Республіка Башкортостан, військовослужбовець 17 окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 65384, м. Шалі), загинув 12 серпня, похований 22 серпня в селі Новотаймасово Куюргузинського району Башкортостану.
  Ардашов Сергій, 1981, Магнітогорськ, загинув 19 жовтня 2014 року.
 Асташонок Олексій Миколайович, 16 березня 1987, Стаханов або Сальск, був вбитий 21 листопада
  Бабічев Едуард Валерійович, 1981, Ровеньки, помер 6 липня у лікарні Луганська від вогнепального поранення, отриманого 4 липня
  Бабошко Олексій, 1996, Луганськ, загинув 11 грудня 2014 року.
  Банщиков Антон Олександрович, 27 років, Копейськ, Челябінська область, лейтенант, загинув під час завдання, поблизу м. Сніжне Донецької області.
  Бараков Владислав Олександрович, 5 січня 1993, Рязанська область, сержант 6 окремої танкової Ченстоховської Червонопрапорної бригадн (в/ч 54096, сел. Мулино, Володарський район, Нижньогородська область), за словами однополчанина, загинув 24 серпня під час прориву танкової колони в Україну
  Бардачов Олександр Вікторович, 1978, Садове (Херсонська область), загинув під Слов'янськом
  Барфієв Муродалі, Курган-Тюбе, Таджикистан. Член одного зі збройних формувань терористичної організації. Загинув на Донбасі. В жовтні тіло доставлене в Таджикистан. 8 січня про це повідомив представник обласної прокуратури Таджикистану.
  Бєлозьоров Олександр, 1 грудня 1991, с. Нова Майна, Мелекеський район, Ульяновська область, контрактник 31 бригади ВДВ (в/ч 73612, м. Ульяновськ), загинув 25 серпня, згдіно з неофіційними даними в Україні під час мінометного обстрілу
  Бігун Антон («Метиз»), 1982, бойовик бандформування «Бетмен», за деякою інформацією вбитий іншим бойовиком 18 листопада
  Биков Анатолій, 1974, Москва, бойовик, загинув 15 жовтня
  Бистрюков Дмитро, 1987, Молодогвардійськ Луганська область
  Богданенко Георгій Іванович, 19 грудня 1964, Ростов-на-Дону, загинув не пізніше 24 жовтня
  Боков Олександр («Махмуд»), 34 роки, Москва, козак Терського козачого війська, загинув в Україні не пізніше 10 вересня
  Боргояков Микола Артемович, 30 жовтня 1991, с. Пуланконь, Хакасія, контрактник, загинув 30 серпня 2014 року
  Боровинський Олександр Борисович, 24 листопада 1980, м. Новоалтайськ, Алтайський край, загинув 23 серпня під час обстрілу «Градом» в Луганській області.
  Валюкевич Інна, 27 років, Горлівка, медсестра ДНР, загинула в жовтні 2014 року в Горлівці.
  Василевський Вадим, загинув не пізніше 9 вересня в зоні АТО
  Ведьорніков Олександр, 21 рік, Іжевськ, контрактник (в/ч 63354), загинув в кінці серпня
  Вечоркін Денис, 1991, Єнакієве, загинув 15 вересня 2014 року.
  Войцеховський Сергій Валерійович, 1978, Алчевськ, загинув 5 листопада 2014 року.
  Волков Сергій Михайлович, 30 листопада 1986, с. Вибути, Псковська область, військовий 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, загинув 11 липня.
  Воронцов Павло Андрійович, 14 серпня 1992, Чита, загинув в Луганській області 24 серпня під мінометним обстрілом
  Герасимов Сергій Леонідович, 21 листопада 1988, Кострома, військовослужбовець-контрактник розвідувальної роти 331 полку 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, загинув можливо в Україні 24 вересня.
  Герасимчук Василь Богданович, 1987, Псков, військовий 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, загинув на сході України 30 серпня.
  Гірченко Денис, 27 років, Енергодар, загинув у Луганській області 3—5 червня
  Глухов Сергій («Старшина»), Красноярськ, бойовик артилерійського підрозділу «Бойові бобри» терористичної організації ЛНР, загинув можливо в районі м. Щастя Луганської області 26—28 вересня
 Головков Віталій Тимофійович, загинув не пізніше 30 серпня в районі с. Іллірія
  Головков Олександр Васильович, 1972, Станиця Луганська, загинув не пізніше 7 січня
  Гончаров Дмитро Сергійович, 1988, м. Курганинськ, Краснодарський край, військовослужбовець 17 окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 65384, м. Шалі), загинув 13 серпня
  Гонтар Роман Вікторович, Сімферополь, загинув у Луганській області 8—10 липня, за деякими даними 11 липня
 Григор'єв Інокентій Михайлович, загинув не пізніше 30 серпня в районі с. Іллірія
  Громов Роман, 1990, Тюмень, загинув не пізніше 9 вересня 2014 року.
  Даніелян Артур Бабкенович, 8 липня 1989, Ставрополь, проходив службу по контракту в 247 ДШП, в в/ч 54801 (м. Ставрополь) у якості командира 2-го парашутно-десантного взводу, 2-го парашутно-десантного відділення, 1-ой парашутно-десантної роти, в звані молодшого сержанта.
  Джанхуватов Ібрагім Арсланбекович, 1989, Дагестан, військовослужбовець 17 окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 65384, м. Шалі), загинув 13 серпня можливо в Україні.
  Дорохова Лідія, 23 роки, Донецьк, медсестра ДНР, загинула в травні 2014 року у Слов'янську.
  Драгонер Денис Володимирович, 1976, Перевальськ, загинув в Луганській області 19 липня
  Дудаков Іван, 1982, Красноярський край, загинув не пізніше 18 листопада 2014 року.
  Дурнікін Сергій Миколайович, 1971, Краснодон, загинув 29 липня 2014 року.
 Ємельянов Андрій Олександрович, 1988, член російського байкерського клубу «Нічні Вовки», загинув 26 грудня 2014 року.
  Єрмаков Дмитро, Орел, військовослужбовець 6 окремої танкової Ченстоховської Червонопрапорної бригадн (в/ч 54096, сел. Мулино, Володарський район, Нижньогородська область), за словами однополчанина, загинув 24 серпня під час прориву танкової колони в Україну
  Жаров Олександр, Ленінградська область, спецназовець ГРУ, був вбитий 11 жовтня
  Жданов Геннадій Михайлович, 1966, Алчевськ, загинув 25 липня 2014 року.
  Жигадло Дмитро Вікторович, 1977, Макіївка, загинув 16 липня 2014 року.
  Жумабаєв Заїр Ерназарович, 1979, Ровеньки, гранатометник, загинув 9 листопада 2014 року.
 Журавльов Олександр, Станиця Луганська, загинув орієнтовно 17 червня
  Забара Роман Валерійович, 1980, Енергодар, загинув 31 січня 2015 року, похований на «Алеї Слави ДНР» у місті Моспине.
 Загайнов Олександр, загинув не пізніше 18 серпня
  Засов Олексій Борисович, 13 квітня 1992, Новоуральськ, Свердловська область, військовослужбовець 31-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ (в/ч 73612, м. Ульяновськ), загинув 29 серпня в Донецькій області.
  Заяць Олег, 35 років, Донецьк, медбрат ДНР, загинув у жовтні 2014 року в Донецьку.
  Зінов'єв Олександр Володимирович, 1981, Сєвєродонецьк, загинув 25 листопада 2014 року.
  Ігнатенко Олександр, 30 листопада 1980, Мурманськ, загинув на сході України не пізніше другої половини червня.
  Іванов Іннокентій Ісмагілович, 21 червня 1987, с. Бахтай, Аларський район, Іркутська область, військовослужбовець 17-ї гвардійської окремої мотострілецької бригади ЗС РФ (м. Шалі, в/ч-65384), загинув на сході України 21 серпня.
  Іванов Сергій, 27 серпня 1991 року, Краснодар, загинув у зоні АТО у серпні
  Івахненко Олексій, 1978, Севастополь, загинув 28 липня 2014 року.
  Ісаєв Валерій Олександрович («Полковник»), Шахтарськ, бойовик батальйонів «Кальміус», «Гром», загинув під Маринівкою не пізніше 29 червня
  Ісмагілов Абдулла, 10 вересня 1987, Григор'євка, Соль-Илецький район, Оренбурзька область, контрактник танкіст, 21 окремої мотострілецької бригаи (в/ч 52640, Уссурійськ), загинув не пізніше 9 вересня (за деякими даними 27 серпня) в Україні
  Калінін Михайло Сергійович, 1988, Слов'янськ. Загинув 20 серпня 2014 року.
  Каменєв Євген Олегович, 18 червня 1988, Кострома, військовий 9-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, загинув на сході України у серпні.
 Кандрашов Анатолій Валерійович, 1982, представник т.зв. «військової поліції» м. Макіївки, загинув не пізніше 7 жовтня, за деякими даними 4 жовтня
  Карабаєв Сергій Геннадійович, 1976, Горлівка. Загинув 2 червня 2014 року.
  Караваєв Василь, 20 років, с. Кува Кудимкарського району Пермського краю (РФ). Військовослужбовець військової служби за контрактом 21-ї окремої мотострілецької бригади, 21 серпня отримав важкі поранення на Донеччині, а через 5 діб помер в лікарні.
  Карпенко Олексій Вікторович, 1 липня 1984 року, Псков,  — військовослужбовець 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (м. Псков), загинув 18 серпня, похований 23 серпня на Новому кладовищі м. Пскова
  Касьянов Олексій Михайлович, 1 січня 1982, Кострома, військовослужбовець 331 полку 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (в/ч 71211), загинув 25 вересня можливо в Україні
  Кийко Костянтин, 19 років, м. Бєлорецьк, Республіка Башкортостан, поранений у Слов'янську у травні, після перебуванні в комі помер у липні у шпиталі в Ростові
  Киргизов Хушвахт Аскарович, 16 квітня 1983, Заїнськ, Татарстан, військовослужбовець 8-ї ОМСБр (окремої мотострілецької бригади), в/ч 16544, загинув не пізніше 5 вересня 2014 року в резултьті підриву танку
  Кирієнко Євген Юрійович, 1973, Макіївка, загинув не пізніше 12 серпня 2014 року.
  Кільчинбаєв Ільнур Ряжанович, 27 січня 1986 року, с. Альмясово, Кугарчинський район, Республіка Башкортостан, військовослужбовець 31-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ (м. Ульяновськ) (в/ч 73612), загинув на сході України.
  Кінібаєв Тлеужан Маратович, 11 березня 1992 року, Ізмайловське, Кизильський район, Челябінська область, контрактник 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (м. Псков), загинув 19 серпня, ймовірно під част арт.обстрілу під Луганськом
  Кінощук Павло, 1988, Авдіївка, загинув не пізніше 15 серпня.
  Кічаткін Леонід Юрійович, 30 травня 1984 року р.н.,військовослужбовець російської 76 Псковської повітряно-десантної дивізії, загинув 20 серпня, можливо поблизу селища Георгіївка під Луганськом. Похований 25 серпня під Псковом на кладовищі в селі Вибути
  Клімов Антон Олексійович («Зенит»), 14 червня 1987, Санкт-Петербург, загинув 23 березня, ймовірно вбитий снайпером.
  Клімов Олег Володимирович, 1980, Маріуполь, загинув 22 грудня 2014 року.
  Кобець Сергій, 1981, Миколаїв—Псков, військовий повітряно-десантних військ ЗС РФ, старшина, командир взводу, загинув 15 листопада 2014 року.
 Коваленко Віктор Борисович, 1971, бойовик бандформування «Вітязь» загинув у серпні 2014 року.
  Ковальов В'ячеслав Сергійович, 15 травня 1993, с. Шутіно Курганська область, контрактник 31-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС РФ (м. Ульяновськ), загинув в Україні, можливо в Донецькій області, під час міноментного обстрілу 29 серпня
  Коденко Дмитро Анатолійович, 7 червня 1973, уродженець Новочеркаська. Прикордонник, підполковник ФСБ, останні роки служив в Республіці Алтай. Загинув 19 вересня, згідно з офіційними повідомленнями — на українсько-російському кордоні.
  Козлов Сергій, Краснодарський край, загинув у Луганській області не пізніше 21 серпня.
  Комаричов Вадим Миколайович, 1971, Сніжне, загинув 2 жовтня 2014 року.
  Комісаренко Віталій Вікторович, 1984, Харків, загинув літом 2014 року у Вуглегірську.
  Комов Іван Миколайович, 1979, загинув 27 липня, за деякими даними військовослужбовець 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (м. Псков)
 Компанієць Микола Миколайович («Кузнєц»), загинув 20 серпня.
  Корзун Віталій, 21 рік, Донецьк, медбрат ДНР, загинув в грудні 2014 року в Донецьку.
  Коробкін Андрій Степанович, 1974, Димитров, загинув 25 жовтня 2014 року.
  Короленко Антон Володимирович, 3 квітня 1987, Воронеж, командир десантно-штурмового взводу 76-й псковської дивізії, загинув 19 серпня «при виконанні службових обов'язків», похований 25 серпня у Павловському районі Воронезької області.
  Косарін Роман, 11 квітня 1989, Ростов-на-Дону, загинув у жовтні
  Красницький Ярослав Григорович, 1990, Дніпропетровськ, загинув 18 вересня 2014 року.
  Кувикін Сергій Леонідович, 12 листопада 1980, м. Луганськ, прибічник терористичної організації ЛНР, загинув 14 серпня 2014 р.
  Кузнєцов Володимир, військовослужбовець ЗС РФ, військова розвідка, підполковник, загинув не пізніше 23 жовтня 2014 року.
  Кузьмін Костянтин Володимирович, 11 жовтня 1984, Ікряне, Астраханська область, молодший сержант 18 моторстілецької бригади (м. Шалі), загинув 12 від численних осколкових поранень, ймовірно в Донецькій області
  Купріянський Василь Анатолійович, 31 грудня 1980, Донецьк, загинув під Харцизьком 17 вересня
  Курилов Дмитро, Зерноград, Ростовська область, загинув не пізніше 9 вересня
  Курманалієв Віктор Олександрович, 1992, Волгодонськ, військовий 22-ї бригади спеціального призначення ГРУ ГШ ЗС РФ, загинув 22 серпня 2014 року.
  Ларіонов Вадим Олександрович, 15 квітня 1992, Братськ, військовий-контрактник, загинув 21 серпня
  Лівандовський Ігор Володимирович, 1987, Вергулівка, бойовик бандформування «Прізрак», загинув 24 жовтня 2014 року.
  Лобанцев Олександр, 1979, Москва-Ярославль, загинув від артилерійського удару, орієнтовно 11 липня
  Лозовський Роман Вадимович, 1980, Зугрес, загинув 12 листопада 2014 року.
 Лучин Юрій Миколайович, 1970, бойовик бандформування «Вітязь» загинув у вересні 2014 року.
  Максимов Сергій, 1990, Сєверодвінськ, загинув 16 жовтня 2014 року.
  Максименко Максим, Амвросіївка, загинув не пізніше 12 лютого 2015
  Максутов Ільдар, 20 років, Астрахань, військовий 17-ї гвардійської мотострілецької бригади ЗС РФ, загинув на сході України 28 липня в результаті отриманої вибухової рани, численних осколкових поранень голови, живота, внутрішніх органів, гострої втрати крові та обвуглювання тіла.
  Матлаєв Олександр Вікторович, 1991, Нижній Нагольчик, загинув 29 червня 2014 року.
  Медведєв Іван, 19 жовтня 1992, Липецьк, загинув не пізніше 7 серпня, служив в 16 ОБрСпН (окрема бригада спеціального призначення) ГРУ ГШ в/ч 54607 (г. Тамбов)
  Мєзєнцев Максим, 1990, с. Подчер'є, Вуктильський район, Республіка Комі, військовий 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, загинув на сході України, імовірно, 20 серпня у районі Георгіївки.
  Мєняйлов Денис Ігорович, 1986, Маринівка (Шахтарський район), загинув 9 жовтня 2014 року.
  Михайленко Денис Анатолійович, 1979, Лисичанськ, загинув 11 липня 2014 року.
  Михайлов Олексій Володимирович, 1994, Тюмень, військовослужбовець ЗС РФ, загинув 19 жовтня 2014 року.
  Мішустін Сергій Анатолійович, 1977, Макіївка, загинув 16 вересня 2014 року.
  Міщенко Андрій, Миколаївка, загинув не пізніше 2 серпня
  Муллін Євген Петрович, 23 липня 1987, Єкатеринбург, війсковослужбовець, в/ч 09332, (Абхазія, м. Гудаута), загинув у зоні АТО 3 вересня.
  Муратов Давран, 23 липня 1992, Бариш, війсковослужбовець31-я гв. ОДШБр ВДВ в/ч 73612 (г. Ульяновск), загинув у зоні АТО
  Назарук Євген Петрович, 1956, Свердловськ, загинув не пізніше 24 жовтня 2014 року.
  Напрасніков Богдан Вікторович, 1990, Красний Луч, загинув 16 жовтня 2014 року.
  Настасін Микита Володимирович, 1982, Первомайськ, загинув 16 липня 2014 року.
  Науменко Микола, Москва, загинув не пізніше 16 листопада
  Неня Станіслав Григорович, 1977, Слов'янськ, загинув 15 жовтня під час артилерійського обстрілу
  Нетребич Володимир Володимирович, 1993, Макіївка, бойовик бандформування «Беркут», зник безвісти 20 листопада 2014 року у Макіївці, знайдений мертвим в лютому 2015 року.
  Новиков Дмитро («Южанин»), 28 липня 1986, Евпаторія, бойовик бандформування «Оплот», загинув 27 липня
  Новиков Максим Валерійович, 1985, Макіївка, загинув 14 серпня
  Нурітдінов Рінат Володимирович, 1983, Республіка Татарстан, загинув не пізніше 26 серпня
  Орлов Віталій, Бровари, бойовик бандформування «Русич», загинув 28 листопада 2014 року.
  Орлов Сергій Анатолійович, 1973, Санкт-Петербург, загинув 29 серпня, був снайпером сепаратистського батальйону «Призрак»
  Осипов Олександр Сергійович, 15 грудня 1993 р.н.,військовослужбовець російської 76 повітряно-десантної дивізії, загинув 20 серпня, можливо поблизу селища Георгіївка під Луганськом. Похований 25 серпня під Псковом на кладовищі в селі Вибути
  Павлов Святослав, 1992, колишній російський поліцейський, бойовик бандформування «Оплот» загинув не пізніше 1 жовтня, за деякими даними 15 вересня. Тіло було знайдено біля с. Дібрівка Шахтарського району 1 жовтня.
  Паланюк Валерій (позивний «FOT»), 24 роки, Тульчин, Вінницька область, загинув не пізніше 11 листопада
  Палкін Микола, Омлево, військовослужбовець, Кантемировська 275 САП, в/ч 48763, 275САП (Наро-Фомінськ), загинув 29 серпня
  Панов Михайло, 30 років, Донецьк, медбрат ДНР, загинув у жовтні 2014 року в Донецьку.
 Петров Дмитро Миколайович, 1979, бойовик бандформування «Вітязь» загинув у серпні 2014 року.
  Пилипчук Андрій Володимирович, 24 червня 1991, с. Шушкодом, Буйський район, Костромська область, військовослужбовець 331-го гвардійського полку 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії (м. Кострома), загинув 24 серпня.
  Плешаков Михайло Іванович, 1964, Станиця Луганська, загинув 5 травня в районі Станиці Луганської.
  Подлубняк Олексій Валерійович («Якут»), 1985, Мирний, Якутія, загинув між 17 та 21 липня
  Полстянкін Михайло, 1995, Новосибірськ, загинув 25 серпня
 Примаков Павло Федорович, бойовик бандформування «Вітязь» загинув у серпні 2014 року.
  Проскурін Олексій Олександрович, 1987, Єнакієве, загинув 17 липня 2014 року.
  Радченко Олександр Володимирович, 1969, Вишневе (Антрацитівський район), заступник комбата, загинув 21 грудня 2014 року.
  Разуда Євген, 1994, Данилов, військовий ЗС РФ, морська піхота, загинув 28 серпня 2014 року.
  Рафіков Рінат, 1993, с. Красноусольський, Гафурійський район, Республіка Башкортостан, військовий 108-го гвардійського десатно-штурмового полку ЗС РФ, загинув не пізніше 26 жовтня 2014 року.
  Решетняк Сергій Анатолійович, 1976, Єнакієве, загинув 17 липня 2014 року.
  Рєпкін Михайло, Мурманськ, загинув 21 жовтня під час розмінування.
  Рибаков Сергій, 1991, Коломна, загинув 19 вересня 2014 року.
  Роговський Станіслав, 25 років, Донецьк, медбрат ДНР, загинув у червні 2014 року в Донецьку.
  Романенко Олександр, 1985, Антрацит, помер від чисельних вогнепальних та осколкових поранень 2 липня в районі смт. Єсаулівка Антрацитівського району.
  Русаков Костянтин Володимирович, 12 лютого 1957 року, м. Барнаул, загинув не пізніше 25 серпня.
  Русаков Сергій Костянтинович, 7 жовтня 1993, Москва, військовослужбовець 6 окремої танкової Ченстоховської Червонопрапорної бригадн (в/ч 54096, сел. Мулино, Володарський район, Нижньогородська область), за словами однополчанина, загинув 24 серпня під час прориву танкової колони в Україну
 Рязанов Ігор, 19 років, бойовик бандформування «Оплот», загинув 30 липня 2014 року.
 Савосін Олексій, загинув 6 липня
  Савоськін Роман Євгенович, 44 роки, Маріуполь, хірург ДНР, загинув у вересні 2014 року в Донецьку.
  Савченко Володимир Сергійович, 1980, Білоріченський, бойовик батальйону «Зоря», загинув 23 вересня 2014 року.
 Савчук Арсен, 1991, загинув в районі Старомихайлівки поблизу Донецька не пізніше 20 серпня.
  Саїтханов Атай Айтмарович, 4 липня 1982, м. Буйнакськ, Дагестан, військовослужбовець 17 окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 65384, м. Шалі), загинув 13 серпня можливо в Україні
  Сайченко Валерій Валерійович, 10 жовтня 1982, м. Молодогвардійськ, бойовик бандформування «Вітязь» загинув 8 вересня 2014 року під Луганськом.
  Самсонов Сергій Олексійович, 1989, Пенза, загинув 28 вересня 2014 року.
 Сафронов Володимир, 38 років, бойовик бандформування «Оплот», загинув 30 липня 2014 року.
 Седунов Олександр Юрійович, 1976, бойовик бандформування «Вітязь», загинув у липні 2014 року.
  Селезньов Сергій Олександрович, 17 квітня 1992, Владимир, військовослужбовець 331 полку 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії, загинув можливо в Україні 27 вересня.
  Семакін Павло, Псков, війсковослужбовець, 76 гв ДШД в/ч 74268
  Сергеєв Сергій, Первомайськ, загинув 8 травня 2014 року.
  Сергеєв Сергій, Челябінськ, бойовик бандформування «Одеса», загинув у Луганській області 18 вересня
  Середа Марина Борисівна, 37 років, Донецьк, лікар ДНР, загинула в листопаді 2014 року в Донецьку.
  Сєріков Олег, 15 жовтня 1981, с. Ревда, Мурманська область, вбитий на Донбасі 19 листопада
  Сизих Олександр Петрович, 1977, Лисичанськ, загинув 11 липня 2014 року.
  Січкар Олександр, Сєвєродонецьк, загинув не пізніше 17 листопада.
  Сніжко Володимир Іванович, підірвався на міні в районі с. Георгіївка Луганської обл. 28 вересня
  Сокол Іван Володимирович, 12 травня 1986, с. Солов'ї, Псковський район, Псковська область, військовий 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, загинув на сході України 30 серпня.
  Соколов Микита Іванович, Муром, війсковослужбовець 76 ДШД
  Соколов Олег Михайлович, 1970, Горлівка, військовий хірург, загинув у травні 2014 року у Слов'янську.
  Соломкін Олександр Леонідович, 1974, Макіївка, загинув 25 жовтня 2014 року.
  Старіков Олексій Васильович, 1993, Лісне (Лутугинський район), загинув 11 липня
  Стащенко Роман Петрович, 4 червня 1985, Тула, був вбитий снайпером 22 жовтня
  Степанов Володимир Сергійович, бойовик ЛНР, вбитий в кінці 2014 року.
 Стівицький Ігор, загинув 8 червня
  Страх Денис, 26 березня 1990, Ставрополь, війсковослужбовець в/ч 63365, в/ч 54801 247 ДШП, загинув до 2 вересня 2014
  Сулоєв Максим, 28 вересня 1976, Кримськ, Краснодарський край, загинув за однією інформацією в Луганську 15 липня або 11 липня, за іншою інформацією загинув у Донецьку
  Супрун Леонід, Печора, військовослужбовець російської 76-ї повітряно-десантної дивізії, можливо загинув 20 серпня поблизу селища Георгіївка під Луганськом..
  Супрягін Антон, 30 років, Макіївка, фельдшер ДНР, загинув у травні 2014 року в Донецьку.
  Терехов Анатолій Олексійович, 28 жовтня 1985, с. Красний Яр, Астраханська область, військовослужбовець, в/ч 09332, загинув 28 серпня 2014 року, згідно з офіційною точкою зору — в Ростовській області.
  Течієв Хусейн Хасанович військовослужбовець 17 окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 65384, м. Шалі), загинув 19 серпня
  Титаренко Олександр Вікторович, 1964, Красний Луч, помер 14 травня в обласній лікарні Луганська від поранення отриманого 5 травня
  Тімін Захар Володимирович, 15 вересня 1989, м. Бугульма, Республіка Татарстан. Військовослужбовець 33-ї окремої мотострілецької бригади (гірської) ЗС РФ (місто Майкоп), лейтенант, командир взводу. Загинув на сході України 13 або 16 серпня.
  Ткач Володимир Анатолійович, 1963, Старобільськ, загинув 6 вересня
  Травкін Анатолій Віталійович, 08 лютого 1986, Кострома, загинув на Донбасі 25 серпня. Згідні з повідомленням російського 1 каналу був військовослужбовцем десантником, але під час конфлікту на Донбасі перебував у відпустці.
  Трофіменко Микола, Нижній Новгород, загинув у зоні АТО у серпні
 Угневенко Юрій Миколайович, 50 років, 6 липня отримав осколкове поранення, в той же день помер у Луганській лікарні
  Упенюк Олексій Вікторович, 1976, м. Михайловка, Волгоградська область, військовослужбовець 17 окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 65384, м. Шалі), загинув 13 серпня
 Федоров Володимир Іванович, 1969, бойовик бандформування «Вітязь» загинув у вересні 2014 року.
  Фетісов Олексій, 1 квітня 1992, Чусовой, Пермський край, війсковослужбовець в/ч 16544, загинув 29 серпня поблизу Донецька.
 Філобоков Володимир, загинув не пізніше 27 серпня
  Фоменко Сергій Олександрович, 1988, Весела Гора (Слов'яносербський район), отримав вогнепальне поранення 6 липня, в той же день помер у Луганській лікарні
  Хлебков Віталий, війсковослужбовець 6-ї Ченстоховскої ОТБ (окремої танкової бригади) в/ч 54096, загинув у зоні АТО
  Хурда Олександр Анатолійович, 1958, Запоріжжя, загинув 22 липня 2014 року.
  Царственний Євген Юрійович, Москва, загинув 22 липня 2014 року.
 Циганов Олександр Михайлович, 1982, бойовик бандформування «Вітязь» загинув у вересні 2014 року.
  Цимбалюк Юрій Павлович, 28 червня 1989, Ішим, Тюменська область, загинув 14 серпня 2014 року
  Черненко Ігор Анатолійович, 1987, Ровеньки, кулеметник, загинув 17 листопада 2014 року.
 Чищевой Руслан Іванович, вбитий снайпером 8 вересня
  Шамлі Михайло Петрович, 1971, Маріуполь, загинув 7 жовтня 2014 року.
  Шараборін Микола В'ячеславович, 9 травня 1989, сел. Горний, Читинська область, військовослужбовець в/ч 63365, в/ч 54801 247 ДШП, загинув не пізніше 5 вересня
  Шишанов Дмитро Юрійович («Казак»), 1964, Ростов, загинув на початку червня, похований в Ростові на цвинтарі «Северний».
  Шишкін Олександр Петрович, 1963, Кіровське, загинув 25 липня.
  Шоз Іван, був вбитий у зоні АТО
  Шорохов Ілля Ілліч, 1992, Анапа, Краснодарський край, загинув 10 листопада 2014 року.
  Щербаков Михайло Володимирович, 1986, Ровеньки, загинув 27 вересня 2014 року.
  Якимкін Павло Борисович, 16 квітня 1982, м. Владимир, вбитий 9 або 14 серпня під м. Луганськ. Можливо був військовослужбовцем 136-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 63354).
  Яковлєв Артем Сергійович, 28 серпня 1993, Полтавка, Омська область, військовослужбовець 106 гвардійської повітряно-десантної дивізії, можливо загинув в Луганській області 29 серпня

Частково встановлені особи 
 Анатолій («Металіст»), 23 роки, загинув не пізніше 18 серпня
  Берія, загинув у зоні АТО
  Гріня, в/ч 54801 247 ДШП (инженерно-саперная рота), загинув у зоні АТО
  Дмитро («Мєвдєдь»), загинув в районі Тореза не пізніше 5 серпня
 позивний «Едисей» загинув у травні біля Донецького аеропорту
  Максим, Донецьк, загинув в районі Саур-Могили не пізніше 14 липня.
 Михайло («Скіф»), загинув не пізніше 23 липня
  Таїр, Йорданія, загинув не пізніше 2 червня в районі Донецька
  невідомий, Єгипет, загинув не пізніше 2 червня в районі Донецька
  позивний «Зелем», бойовик «Російської православної армії» (Гвардії Кадирова ?), загинув 11 серпня
 Равіль, загинув у Рубіжному, можливо 19 червня або липня
 позивний «Йожик», бойовик з підрозділу «Мотороли», знищений у Донецькій області не пізніше 28 серпня
  невідомий, номерний жетон ЗС Росії, загинув 27 серпня, похований у братській могилі
  Кокошкін, 30 років, загинув 26 травня
  Михайло (позивний «Добриня»), Луганськ, вбитий снайпером 25 вересня
  позивний «Бобер», Маріуполь, загинув під Дебальцевим не пізніше 10 вересня
 Денис («Пушилін»), загинув не пізніше 13 вересня
 В'ячеслав («Макар»), загинув не пізніше 13 жовтня
  Олег, позивний «Змій», Донецьк, загинув не пізніше 6 листопада
  позивний «ТТ», Макіївка, загинув у районі Докучаєвська.
  Григорій, загинув в Луганську влітку під час обстрілу
 Андрій («Вольф»), загинув не пізніше 5 листопада
 Олександра, загинула 2 жовтня.
 позивний Борода, бойовик бандформування «Бетмен», загинув не пізніше 13 листопада
 Вадим, загинув 1 червня
 позивний Потап, загинув в районі Луганська не пізніше 15 листопада
 позивний «Прус», загинув 29 червня на блокпосту в районі с. Вишневе
 позивний «Ріддік», загинув 21 жовтня
 позивний «Поляк», загинув 5 вересня неподалік від Луганська.
  Денис (позивний «Араміс»), м. Донецьк, загинув не пізніше 16 лютого 2015 р. в районі Дебальцевого
 Андрій («Кеп»), бойовик бандформування МВС ЛНР, вбитий 3 лютого 2015 р.
  «Сич», Ясинуватський район, вбитий орієнтовно 24 січня (не пізніше 29 січня) 2015 року в Донецькому аеропорту.
  «Моряк», Донецька область, 49 років, був тяжко порянений біля с. Степанівка Шахтраського району 30 липня.
  «Панцир», Донецька область, командир танкового батальйону терористичної організації «ДНР», вбитий 16 лютого 2015 року
 позивний «Платон», загинув не пізніше 18 березня 2015 року.

Неідентифіковані чоловіки у камуфляжній формі, привезені до бюро СМЕ, дата загибелі яких не встановлена
 невідомий, загинув не пізніше 2 червня в районі Донецька
 невідомий, загинув не пізніше 2 червня в районі Донецька
 невідомий, загинув в районі селища Металіст не пізніше 26 червня
 невідомий, загинув в районі селища Металіст не пізніше 26 червня
 невідомий, загинув в районі селища Металіст не пізніше 26 червня
 невідомий, загинув в районі селища Металіст не пізніше 26 червня
 невідомий, загинув в районі Краснодона — Ізварине не пізніше 17 липня
 невідомий, загинув в районі Краснодона — Ізварине не пізніше 28 липня
 невідомий, помер 11.07 від поранення у лікарні міста Луганськ

Загиблі, участь яких у бойових діях в Україні не підтверджено 
  Зверєв Дмитро, Липецьк, загинув 30 грудня 2014 року. Військовослужбовець строкової служби. Згідно з офіційною версією, проходив військову службув в районі м. Кам'янськ-Шахтинський i загинув внаслідок нещасного випадку (падіння з мосту).
  Клейн Володимир, 1991, Санкт-Петербург, Кантемировська 275 САП, в/ч 48763, 275САП (Наро-Фомінськ), загинув 29 серпня
  Мясін Євген, Росія, загинув 3 вересня, старший лейтенант морської піхоти Евгений Мясин збитий насмерть вантажівкою, за деякою інформацією смерть могла спричинити відмова брати участь у війні з Україною.
  Сунгатуллін Мунір, 14 червня 1987, народився в с. Леніно-Кокушкино, Татарстан, останнє місце проживання — Санкт-Петербург. Військовослужбовець, старший лейтенант 6-ї окремої танкової бригади, загинув 12 лютого 2015 р. Згідно з повідомленням татарської служби «Радіо Свобода», вбитий на Донбасі. Російська преса повідомляє, що загинув у Ростовській області під час навчань внаслідок розриву боєкомплекту в танку.

Випадки з непідтвердженим фактом загибелі 
 Горшков Андрій
  Гумбатов Тарун, Дагестан РФ, доброволець, підписував контракт у військкоматі, можливо загинув в ніч з 28 на 29.08.2014 року разом зі своїми шістьма співучасниками на блокпосту терористів біля річки Глуха, перед нп Корінне Донецької області.
 Злогодух Микола, 1993, Шар'я, Костромська область, військовослужбовець 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії ЗС РФ, можливо загинув 18 серпня під час прориву російської танкової колони через українсько-російський кордон у Луганській області.
 Іслаєв Рамазан, 37 років, Хасав'юрт, чеченський (дагестанський?) найманець, нібито знищений силами АТО в районі Рубіжного 12 червня.
  Калашников Дмитро, 27 вересня 1988, Брест, можливо загинув у зоні АТО
 Кригін Микола, військовослужбовець російської Псковської повітряно-десантної дивізії, можливо загинув 20 серпня поблизу селища Георгіївка під Луганськом.
 Максимов Ілля, м. Шихани Саратовської обл., військовослужбовець російської 1-ї парашутно-десантної роти в/ч 74268 76-ї повітряно-десантної дивізії з м. Псков, можливо загинув 20 серпня поблизу селища Георгіївка під Луганськом., за іншою інформацією може знаходитися в українському полоні.
 Скрябін Олександр, загинув на початку липня в районі Ізварине
 Соколов Артем, Вологда, військовослужбовець-контрактник 331 гвардійського полку, 98 повітряно-десантної дивізії (м. Кострома), перестав виходити на зв'язок після 23 серпня, коли перебував на навчаннях в Ростовській області
 Сурначов Микита військовослужбовець російської Псковської повітряно-десантної дивізії, можливо загинув 20 серпня поблизу селища Георгіївка аід Луганськом.
  Таланов Євген, 30 серпня 1972, Новокузнецьк, військовослужбовець 8-ї ОМСБр в/ч 16544, можливо загинув 25 серпня 2014 року
  Холодов Сергій, 1 квітня 1981, Курськ, можливо був знищений 1 вересня
 Позивний «Кабан», загинув 5 серпня у Сніжному в результаті зіткнень між різними групами бойовиків
  Олександр, Луганськ, розвідник з батальйону «Зоря», загинув на території Луганської області не пізніше 9 листопада
  Максим, Луганськ, розвідник з батальйону «Зоря», загинув на території Луганської області не пізніше 9 листопада
  Ігор, Алчевськ, розвідник з батальйону «Зоря», загинув на території Луганської області не пізніше 9 листопада

Невстановлена приналежність 
Загиблі, приналежність яких до ДНР не підтверджена, але можлива:
  Какацій Сергій Павлович, 1958, Старобільськ, помер у Луганській обласній лікарні 29 травня від вогнепального поранення голови, отриманого 26 травня.
  Дубовик Руслан Вікторович, 27 вересня 1980, Новомосковськ, Дніпропетровська область, загинув в Іловайську 29 серпня.

Сепаратисти, що зникли безвісти

Обставини зникнення встановлюються 
 
  Лебедєв Олександр Григорович, Макіївка
  Мінгавієв Раміль Файдельхакович, Донецьк
  Прокопенко Вадим Володимирович, 1969, Горлівка
  Черенков Сергій Костянтинович

Див. також 

 Втрати проросійських сил внаслідок російського вторгнення в Україну (2015)
 Втрати проросійських сил внаслідок російського вторгнення в Україну (2016)
 Втрати проросійських сил внаслідок російського вторгнення в Україну (2017)
 Втрати проросійських сил внаслідок російського вторгнення в Україну (2018)
 Небесна сотня
 Груз 200
 Жертви російського вторгнення в Україну 2014
 Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (2014)
 Цивільні втрати внаслідок російського вторгнення в Україну (2014)
 Список загиблих під час протистоянь в Одесі 2 травня 2014 року
 Авіакатастрофа Boeing 777 Malaysia Airlines біля Донецька
 Громадяни Російської Федерації, що загинули внаслідок російського вторгнення в Україну (2014)
 Втрати російської армії під час вторгнення в Україну, 2022
 Список вояків-іноземців, загиблих у російсько-українській війні (з 2014)

Примітки

Джерела 
 «Ихтамнеты»: Ни чести, ни совести, ни могил. Потери ВС РФ на Донбассе в августе 2014 года // Інформаційний спротив, 05.03.2018

2014 в Україні

Втрати російської сторони у російсько-українській війні (з 2014)